Ve smíšené čtyřhře zvítězil osmý nasazený americko-rumunský pár Bethanie Matteková-Sandsová a Horia Tecău, který ve finále porazil turnajové pětky rusko-indickou dvojici Jelena Vesninová, Leander Paes po setech 6–3, 5–7, [10–3]. Pro oba vítěze to byl premiérový grandslamový titul v kariéře.

Loňský ročník vyhrál slovinsko-kanadský pár Katarina Srebotniková a Daniel Nestor, který v soutěži nehrál spolu.

Srebotniková do grandslamu nastoupila s bývalým Nestorovým spoluhráčem Srbem Nenadem Zimonjićem a Kanaďan Nestor hrál s Ruskou Marií Kirilenkovou. Americký pár Serena Williamsová a Andy Roddick, jenž se měl v úvodním kole utkat s první nasazenou dvojicí Peschkeová a Bryan, z turnaje odstoupil pro zádové poranění Roddicka.

Nasazení párů 
  Květa Peschkeová /  Mike Bryan (1. kolo)
  Katarina Srebotniková /  Nenad Zimonjić (odstoupili)
  Maria Kirilenková /  Daniel Nestor (odstoupili)
  Lisa Raymondová /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Jelena Vesninová /  Leander Paes (finále)
  Sania Mirzaová /  Mahesh Bhupathi (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
 ' Bethanie Matteková-Sandsová /  Horia Tecău (vítězové)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry

Australian Open 2012